Південно-Західний фронт (Перша світова війна) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) російської імператорської армії на Східноєвропейському театрі воєнних дій Першої світової війни (1914–1918).
 Південно-Західний фронт (Громадянська війна в Росії) — оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Червоної армії на півдні Радянської Росії та Україні в ході Громадянської війни (1920).
 Південно-Західний фронт (Друга світова війна) — оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ на південно-західному напрямку за часів німецько-радянської війні (1941–1943).
 Південно-Західний фронт ППО — оперативно-стратегічне об'єднання військ ППО у складі Червоної армії під час німецько-радянської війни з 24 грудня 1944 до кінця війни (1944–1945).

Див. також 
 Східний фронт (значення)
 Західний фронт (значення)
 Південний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Північно-Західний фронт (значення)

Джерела та література 
 О. Є. Лисенко, В. М. Грицюк. Південно-Західний фронт // 

Фронти та групи армій